Guma – antica città-oasi della Cina
 Guma  – area a governo locale (local government area) della Nigeria 
 Guma – distretto (dzongkhag) del Bhutan
 Guma – suddivisione dell'India